Rzut oszczepem mężczyzn podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 14 października 1964 (kwalifikacje i finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwycięzcą został Fin Pauli Nevala.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 77,00 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum). Tylko jeden miotacz osiągnął wymagane minimum.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Rzut oszczepem mężczyzn